Иштван Казан (; 15 сентября 1924, Будапешт — 15 ноября 2005, там же) — венгерский , , , . Дважды лауреат театральной Премии имени Мари Ясаи (1959, 1964).

Биография 
С 1944 по 1949 год выступал на сценах самодеятельных театров. В 1950—1954 годах обучался в Будапештском университете театрального и киноискусства по специальности театральная режиссура.

В 1955 году окончил ГИТИС в Москве. Вернувшись в Венгрию, с 1956 по 1962 год работал режиссёром, затем ведущим режиссером театра Венгерской народной армии (ныне Театр комедии «Вигсинхаз» в Будапеште), в Передвижном театре им. Дерине, затем в театре оперетты.

С 1973 по 1977 год был главным режиссером Будапештского детского театра, где также руководил студией подготовки актёров. С 1959 года преподавал в Театрально-кинематографическом колледже.

Как кинорежиссёр поставил 14 кино- и телефильмов. Снялся в 2 кинофильмах. Написал 2 киносценария.

И. Казану была близка тема современности, для которой он находил острую сценическую форму.

Избранные театральные постановки 
 «Жорж Данден» Мольера (1955),
 «Визит пожилой дамы» Дюрренматта (1958),
 «Фауст» (1961)
 «Стеклянные фигуры» У.Теннесси
 «Волки и овцы» А. Н. Островского
 «Бесприданица» А. Н. Островского и др.

Фильмография 
Режиссёр
 Ki ismeri őket? A nőket! (1981)
 Enyhítő körülmény (ТВ, 1980)
 Ki van a tojásban? (1973)
 Приключения Пиркса / Pirx kalandjai (НФ сериал, 1972)
 Napfogyatkozás (ТВ, 1966)
 Az én kortársaim II. (ТВ, 1964)
 Az én kortársaim I. (ТВ, 1964)
 Maszk nélkül 
 Császárok

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 2/Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1963

Ссылки 
 
 Биография
 Иштван Казан

Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Лауреаты премии имени Мари Ясаи
Актёры театра Венгрии
Кинорежиссёры Венгрии